Шато́-Сале́н () — упразднённый кантон во Франции в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Шато-Сален.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 6661 человек. Код INSEE кантона — 5706. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входила 31 коммуна, административный центр — коммуна Шато-Сален.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель